Mauritia può riferirsi a:
Mauritia (botanica), genere di piante della famiglia Arecaceae
''Mauritia (continente), piccolo continente preistorico ubicato tra India e MadagascarMauritia'' (zoologia), genere di molluschi della famiglia Cypraeidae

 Mauritia – asteroide